Scalata indica l'attività fisica di scalare o arrampicare un ostacolo (muro, edificio).

Sport
Ascensione alpinistica di una cima o una falesia (si veda alpinismo e arrampicata)
Nel ciclismo indica l'attraversamento di un forte tratto in salita (si veda :Categoria:Salite ciclistiche)

Economia
Scalata – tentativo di assumere il controllo di una società quotata in borsa

Pagine correlate
Arrampicata

Altri progetti